IDEX steht für:
 IDEX Corporation, US-amerikanisches Unternehmen
 IDEX Biometrics, norwegisches Unternehmen
 Initiative d'excellence, französische Universitäts-Exzellenzinitiative
 International Defence Exhibition, Rüstungsmesse in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Abkürzung